BRINP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 783 амінокислот, а молекулярна маса — 89 005.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки